Céline Garcia peut désigner :
 Céline Garcia (1958-), une actrice ;
 Céline Garcia, une écrivaine ;
 Céline Garcia (1976-), une rameuse d'aviron.